Πόλυβος
 Polibos (władca Koryntu)
 Polibos (władca Sykionu)
 Polibos (lekarz)